Andritz (din "Jendrica", însemnând "apă rapid curgătoare") se poate referi la:

 Andritz, un district din Graz, Austria.
 Andritz AG, o companie austriacă. 
 ANDRITZ HYDRO GmbH
 Karl "Schnucki" Andritz (născut în 1914, Fischamend), fotbalist austriac